Bay City kan syfta på:

Städer och orter i USA 
 Bay City, Michigan
 Bay City, Texas
 Bay City, Oregon
 Bay City, Wisconsin

Fiktiva platser 
 Bay City – en fiktiv stad i TV-serien och filmen Starsky och Hutch 
 Bay City – en fiktiv stad i Raymond Chandlers böcker om Philip Marlowe